Strada statale 89 Garganica – strada statale in Italia
 Strada statale 89 – strada statale in Polonia